in het algemeen een locatie
in het bijzonder
Site (archeologie)
een website (een "plek" op het wereldwijde web)